John Henry Poynting, físic anglès.
 Vector de Poynting, vector que indica la direcció de propagació i la magnitud d'una ona electromagnètica.